TIJ steht für:

 Flughafen Tijuana in Mexiko als IATA-Code

TiJ steht für:

 Titanjodid, eine chemische Verbindung

Tij steht für:

 Tij, die Gemahlin des altägyptischen Königs Eje

Abkürzung